Gródek steht für folgende Orte:

in Polen:
 Gródek (Powiat Białostocki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Białostocki
 Gródek, Ort in der Landgemeinde Hrubieszów, Powiat Hrubieszowski
 Gródek nad Dunajcem, Dorf und Gemeindesitz im Powiat Nowosądecki

Sonstige:
 Horodok (Lwiw) (polnisch Gródek), Ort im Oblast Lwiw, Ukraine
 Hrádek nad Olší (polnisch Gródek), Gemeinde in Tschechien

Grodek steht für:
 Grodek (Gedicht), Gedicht von Georg Trakl

Siehe auch:
 Schlacht von Gródek